Ione ist der Name

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ione (Arkansas)
 Ione (Georgia)
 Ione (Kalifornien)
 Ione (Nevada)
 Ione (Oregon)
 Ione (Washington)

folgender Seen:
 Lake Ione, in der Region Southland, Neuseeland

Sonstiges:
 Ione, Orchideengattung
 Ione (griech. Mythologie), eine Nereide
 Ione, Oper von Antonio Maria Abbatini